Heltberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bettina Heltberg (född 1942), dansk journalist och skriftställare
 Grethe Heltberg (1911–1996), dansk skriftställare och poet
 Henrik Anton Heltberg (1806–1873), norsk pedagog
 Hilde Heltberg (1959–2011), dansk musiker
 Janne Heltberg (född 1981), norsk skådespelerska
 Kristine Heltberg (1924–2003), dansk filolog